Чемпионаты мира по пауэрлифтингу по версии ведущей спортивной федерации IPF проводятся ежегодно, начиная с 1974 года. С 1980 года стал разыгрываться чемпионат мира среди женщин. С 2006 года соревнования среди мужчин и женщин стали проводиться совместно. Начиная с 2013 года, чемпионаты стали проводиться по двум направлениям: со специальной экипировкой и без специальной экипировки. 
C 1986 года также проводятся чемпионаты Мира по пауэрлифтингу по версии спортивной федерации Всемирный конгресс пауэрлифтинга WPC

Турниры IPF

Среди мужчин

Среди женщин

Совместные

Чемпионаты мира в экипировке

См. также 
 Чемпионаты мира по классическому пауэрлифтингу

Ссылки 
Чемпионаты мира по пауэрлифтингу
 Протоколы соревнований IPF
 Протоколы соревнований WPC